De Toffoli-poort (ook gekend als CCNOT-poort) is een schakeling die geschikt is voor reversibele computatie, uitgevonden door Tommaso Toffoli. De poort is universeel, wat betekent dat elke logische en wiskundige operatie opgebouwd kan worden uit Toffoli-poorten. De Toffoli-poort is een schakeling met drie ingangen en drie uitgangen. De poort inverteert de laatste bit als de eerste twee bits een 1 zijn, anders blijven alle bits onaangetast.

Definitie 
De Toffoli-poort is een reversibele drie-bit poort die de laatste bit inverteert als de eerste twee bits een 1 zijn.

De Toffoli-poort is universeel: elke booleaanse functie kan ermee berekend worden. Als een irreversibele berekening gewenst is, zorgen enkele "garbage" bits naast het resultaat dat de computatie reversibel blijft.

Zie ook 

 Fredkin-poort
 Kwantumcomputer
 Logische poort

CCNOT-poort